Railroad Addition Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Railroad Addition Historic District (Arizona), ID-Nr. 83002989
 Railroad Addition Historic District (Nebraska), ID-Nr. 82004935